Coronado pode referir-se a:

 São Mamede de Coronado - freguesia da Trofa, Portugal
 Vila do Coronado - localidade da Trofa, Portugal
 São Romão do Coronado - freguesia da Trofa, Portugal
 Coronado (Califórnia) - cidade do condado de San Diego, Califórnia, Estados Unidos
 Coronado (Chihuahua) - um município do estado de Chihuahua, México
 Pánuco de Coronado — município do estado de Durango, México
 Convair 990, conhecido como Coronado — avião civil de passageiros produzido na década de 1960
 Francisco Vásquez de Coronado — conquistador espanhol do século XVI

Desambiguação
Desambiguações de topônimos